3. Mistrzostwa Azji w Biegach Przełajowych 1995 – zawody lekkoatletyczne w przełajach, które odbyły się w lutym 1995 w Chibie w Japonii.

Rezultaty

Seniorzy

Juniorzy

Bibliografia 
 
 

1995 w lekkoatletyce
Lekkoatletyka w Japonii
1995
1995 w Japonii
Zawody sportowe w Chibie